Ancient Oak bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Ancient Oak (Florida), im Hillsborough County
 Ancient Oak (Maryland), im Montgomery County
 Ancient Oak North, im Montgomery County, Maryland
 Ancient Oak West, im Montgomery County, Maryland

Siehe auch:
 Ancient Oaks